Эрнст Адольф Загорски (, 1847—1929) — немецкий , преподаватель Земельной школы Пфорта.

Биография 
Родился 26 мая 1847 года в Саарбрюккене. Учился в гимназии в Бонне, затем — в Боннском университете, окончил его в 1868 году.

С 1870 года Загорски преподавал математику, физику, зоологию и ботанику в Земельной школе Пфорта близ Наумбурга. В 1895 году Университет Галле присвоил ему почётную степень доктора.

Наиболее известная флористическая работа Загорски посвящена роду Rosa в окректностях Наумбурга. В ней он, помимо прочего, приводит для Тюрингии свыше дюжины разновидностей вида Rosa gallica.

Принимал участие в подготовке третьего издания Synopsis der Deutschen und Schweizer Flora (1890—1907) под редакцией Эрнста Галлира.

Оставив преподавательскую деятельность в школе Пфорта в 1905 году, Загорски переехал в Альмрих (современный район Наумбурга).

Скончался 8 февраля 1929 года.

Некоторые научные публикации 
 
  — 2 vols.

Некоторые виды растений, названные именем Э. Загорски 
  — 
  —

Литература